Mietałłurg Żłobin (hokej na lodzie)
 Mietałłurg Żłobin (piłka siatkowa)

Zobacz też